Niemcy:
 Starkenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Starkenburg – była prowincja

Inne:
 Starkenburg – obserwatorium
 (6864) Starkenburg – planetoida